Стеблюк Володимир Іванович (* 1937) — український учений у галузі обробки металів доктор технічних наук, професор, академік АН ВШ України.
 Стеблюк Всеволод Володимирович (* 1967) — громадський діяч та бард, доктор медичних наук, професор, заслужений лікар України, учасник російсько-української війни.

Прізвища на -юк